Aron Sigurðarson – calciatore islandese
 Björn Bergmann Sigurðarson – calciatore islandese
 Hákon Sigurðarson – jarl di Lade e re di Norvegia
 Jakob Sigurðarson – cestista islandese